Rozgrywki 1954/1955 były 52 sezonem w historii ligi meksykańskiej, a 12 sezonem w historii profesjonalnej ligi meksykańskiej. Tytułu mistrzowskiego broniło Marte.

Zespoły 
Zmiana drużyn po sezonie 1953/1954:

 Irapuato

 Atlas

W sezonie 1954/1955 występowało 12 drużyn - z drugiej ligi awansowało Irapuato, natomiast po ostatnim sezonie spadł Atlas.

Mistrzem Meksyku został zespół C.D. Zacatepec, który skompletował 32 punkty. Królem strzelców został Urugwajczyk Julio María Palleiro z 19 bramkami w 22 meczach (0.86 gola na mecz).

Tabela 

 
MISTRZ MEKSYKU - 1954/1955

ZACATEPEC 1. TYTUŁ MISTRZOWSKI

Bibliografia 
 RSSSF.com

1954/1955
1954 w piłce nożnej
1955 w piłce nożnej